Repülés (biológia)
 Légi közlekedés
 Repülés (folyóirat)